Longquan si (chin. 龙泉寺) bezeichnet:

den Longquan-Tempel (Jinshan) (Jinshan Longquan si 锦山龙泉寺) im Harqin-Banner, Innere Mongolei
den Longquan-Tempel (Wutai Shan) (Mengjiagou Longquan si 孟家沟龙泉寺) in Shouyang, Shanxi 
den Longquan-Tempel (Peking) (Beijing Longquan si 北京龙泉寺) im Pekinger Stadtbezirk Haidian